Село:
 Аліївка — Кіровоградська область, Олександрійський район

Залізниця:
 Аліївка — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці